Си́дни Э́ванс (Sydney Evans) — имя и фамилия следующих персоналий:
 Эванс, Сидни (боксёр) (1881—1927) — британский боксёр, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Эванс, Сидни (футболист) (1893—19??) — английский футболист.